Кушніров — українське прізвище, утворене від назви професії «кушнір» доданням російського суфікса -ов.
Відомі носії
 Кушніров Арон Давидович (Арн Кушнірович, 1890-1949) — єврейський драматург, поет, прозаїк та перекладач радянських часів.
 Кушніров Дмитро Олександрович (*1990) — український футболіст, захисник київського «Динамо-2» та юнацької збірної України U-19.
 Кушніров Микола Олександрович (*1945) — український політик, Народний депутат України 3-го скликання.

Див. також 
 Кушнір (прізвище)
 Кушніренко
 Кушнарьов
 Кушнер
Українські прізвища